Governo nazionale polacco durante la Rivolta di novembre del 1831
 Governo nazionale polacco durante la Rivolta di gennaio del 1863